Мон-Репо может означать:

 Монрепо — парк в Выборге.
  — шато в Людвигсбурге.
  — загородный дом в Лозанне.
 Мон-Репо (парк) — парк в Лозанне.
  — парк в Женеве.
  — дымовая труба на Реюньоне.
  — усадьба на Реюньоне.
 Мон-Репо — вилла на острове Керкира, ныне .